Fenfushi (Alif Dhaal-atol), een eiland van het Alif Dhaal-atol, Maldiven
 Fenfushi (Raa-atol), een eiland van het Raa-atol, Maldiven
 Fenfushi (Thaa-atol), een eiland van het Thaa-atol, Maldiven